— самурайский род Японии периода Сэнгоку. Асакура являются потомками императора Котоку (569—654), местной знатью в провинции Этидзэн (современная префектура Фукуи).

Во времена войн «северной и южной династий» Асакура были вассалами рода Сиба, губернаторов провинции Этидзэн. Во время Войны годов Онин (1467—1477) Асакура изгнали главу рода сюзерена и захватили власть в провинции. Вместе с союзническим родом Адзаи они вели борьбу против Оды Нобунаги. В 1570 году в битве при Анэгава войска Адзаи и Асакура проиграли силам Ода, который через три года уничтожил род Асакура в их замке Итидзэгатани.

Главы рода Асакура

Литература 
 『新編　日本史辞典』 (Новое издание. Словарь истории Японии)　京大日本史辞典編纂会、東京創元社、1994. — P.10.

Ссылки 
 Информация о роде Асакура